Cet article liste les routes nationales () en Lettonie:

Routes nationales majeures

Route nationales régionales

Routes nationales locales 
Environ un millier de routes de Lettonie sont classées  Routes nationales locales.
Leur longueur cumulée est de  .

Liens externes

Références 

Lettonie
Routes